Георги Николов може да се отнася за:
 Георги Николов (1868 – 1939), революционер от Охрид, деец на ВМОРО
 Георги Николов (1869 – 1944), издател
 Георги Николов Поптеофилов (1883 – 1916), революционер от Белица, деец на ВМОРО
 Георги Пенков Николов (1888 – 1925), революционер от Мечкул, деец на ВМОРО и ВМРО
 Георги Николов, кмет на Горна Джумая в 1912 година
 Георги Николов (1906 – 1997), деец на македонското движение в България и САЩ
 Георги Николов (р. 1933), химик, професор
 Георги Николов (р. 1933), агроном, ст.н.с. I степен
 Георги Николов (р. 1938), зоотехник, професор
 Георги Николов (р. 1939), юрист (прокурор и др.), журналист, актьор, автор на пиеси и книги
 Георги Николов (р. 1945), икономист-статистик, депутат (VII ВНС, XXXVI и XXXVII НС), председател на Сметната палата
 Георги Николов (р. 1950), кинооператор
 Георги Николов (р. 1956), аграрикономист
 Георги Николов (р. 1956), литературен критик
 Георги Николов, футболист, участник в Световното първенство по футбол от 1962 г.
 Георги Николов, депутат в Учредителното събрание
 Георги Николов, депутат в Седмото велико народно събрание, XXXVI и XXXVII НС и председател на Сметната палата